Isabel Durán puede referirse a:

 Isabel Durán Doussinague, periodista;
 Isabel Durán Puertas, historiadora del arte;